steht für:
 eine andere Bezeichnung der Taa-Sprache
 das gleichnamige Volk, siehe 
 , eine traditionelle Verwaltung in Namibia; siehe Traditionelle Verwaltung (Namibia)